Hugues de Lacy, peut se référer à plusieurs personnes, toutes membres de la famille de Lacy :
 Hugues (I) de Lacy († v. 1115), lord de Weobley après 1095 ;
 Hugues (II) de Lacy († 1186), lord de Weobley, lord de Meath ;
 Hugues (III) de Lacy († 1242),  comte d'Ulster.